Space Jam – Zűr az űrben – egész estés Bolondos dallamok-film
 Zűr az űrben – a Cartoon Network rajzfilmsorozata
 Zűr az űrben – a Phineas és Ferb 24. része